Saguinus fuscicollis é uma espécie de primata do Novo Mundo que ocorre no Bolívia, Equador, Colômbia, Brasil e Peru.

Calitriquídeos
Mamíferos descritos em 1823